Theodor Bilharz (1825-1862), parasitologue allemand ;
 Bilharz, cratère lunaire.